Olsvig ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Olsvig (1879–1957), grönländischer Landesrat
 Lars Olsvig (* 1951), grönländischer Lehrer und Fußballspieler und -trainer
 Sara Olsvig (* 1978), grönländische Politikerin (Inuit Ataqatigiit)